Леонид Ковель:
* Ковель, Леонид Леонидович (род. 1986) — белорусский футболист.
 Ковель, Леонид Николаевич (род. 1958) — советский регбист, член Высшего совета Федерации регби России.